Андреа Вакка Берлінг'єрі (1772—1826) — італійський хірург. Педагог, професор.
 Антоніо Вакка (1934—2002) — італійський католицький єпископ.
 Давидо Вакка (1518—1607) — дож Генуезької республіки (1587—1589).
 Джованні Вакка (1810—1879) — італійський адмірал та політик.
 Джованні Вакка (1872—1953) — математик, історик науки, академік.
 Клаудіо Вакка (1915—1985) — аргентинський футболіст, що грав на позиції воротаря, зокрема за «Бока Хуніорс», а також національну збірну Аргентини, у складі якої — переможець чемпіонату Південної Америки 1946 року. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Роберто Вакка (* 1927) — італійський інженер, математик, письменник.

 Вакка — водосховище в провінції Брешія.
італійські прізвища